El municipi d'Okhrida (macedònic:Општина Охрид) és un municipi al sud-oest de Macedònia del Nord. Okhrida també és el nom de la ciutat on hi ha la seu municipal.

El municipi d'Okhrida limita amb els de Debarca a l'oest i al nord, Resen a l'oest, i una petita part de Mogila al nord-est.

Demografia 
Segons el cens del 2002 el municipi d'Okhrida, al qual se li ha unit el de Kosel, té 54 380 habitants, i segons el cens del 1994 en tenia 52 732. Kosel tenia 1 369 habitants el 2002 i 1 759 el 1994. El municipi en té actualment 55 749.

Els principals grups ètnics són macedonis 85%, albanesos (5,9%), gitanos (0,1%), serbis (0,6%), turc (4%), valacs (0,5%), aromanesos (0,50%)i altres el 4,2% de la població.

El municipi té 29 indrets habitats.

Notes 
  2002 census results in English and Macedonian (PDF)

Enllaços externs 

 Pàgina oficial
 Municipi d'Okhrida en la pàgina del ministeri de govern local 
 Okhrida en la informació general macedònia
 Demografia de la República de Macedonia per municipi i grup ètnic (cens 2002)

Administració territorial de Macedònia del Nord